El Campionat de Catalunya de clubs sub16 d’atletisme a l’aire lliure és una competició atlètica anual organitzada per la Federació Catalana d'Atletisme, que es disputa des de l'any 1986. Fins l’any 2001 les edats dels atletes que participaven en aquest campionat eren de 15 i 16 anys. A partir de l’any 2002 les edats són de 14 i 15 anys. Aquesta categoria rebia inicialment el nom de categoria cadet i des de l’any 2018 es denomina categoria sub16.

Edicions[modifica]

Resultats (categoria femenina)[modifica]

Resultats (categoria masculina)[modifica][modifica]